Dumitrașcu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Dumitrașcu (1889– d. secolul al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Lucreția Dumitrașcu Filioreanu (n. 1929), sculptoriță română.
 Eugenia Dumitrașcu (1931–2003), graficiană și pictoriță română.
 Gheorghe Dumitrașcu (1939–2017), senator român.
 Aurel Dumitrașcu (1955–1990), poet, memorialist, profesor și muzeograf român.
 Laurențiu Dumitrașcu (n. 1965),  deputat român.
 Gheorghe Dumitrașcu (n. 1967), fotbalist român.

De asemenena, este și un prenume. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Dumitrașcu Cantacuzino (1620–1686), domnitorul Moldovei (1673–1674, 1674–1675 și 1684–1685).
 Dumitrașcu Sturza (secolul al secolul al XVIII-lea), boier, hatman și spătar moldovean.
 Dumitrașcu Lăcătușu (1891–1999), ultimul veteran român al Primului Război Mondial.